Football League Championship 2006/2007 var den femtonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2006/2007
Fotbollssäsongen 2006/2007